Курбико () — поширене білоруське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Курбико Юрій Олексійович — радянський і білоруський футболіст.